La saison 2000-2001 est la vingt-sixième saison de la SM-Liiga. La saison régulière a débuté le  et s'est conclue le  sur la victoire du Jokerit Helsinki.

En finale des séries éliminatoires, le TPS Turku remporte le titre de champion de Finlande en battant le Tappara Tampere 3 matchs à 1.

Déroulement 
Les treize équipes de la division élite jouent chacune un total de 56 matchs lors de la saison régulière. À l'issue de la saison régulière, les huit meilleures équipes sont qualifiées pour les séries. La ligue devient dorénavant une ligue fermée : aucune équipe n'est promue de la division inférieure et aucune  n'est reléguée à l'issue de la saison.

Saison régulière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Classement

Meilleurs pointeurs 
Cette section présente les meilleurs pointeurs de la saison régulière.

Séries éliminatoires 
Les séries se jouent au meilleur des 5 rencontres.Le match pour la troisième place se joue en une seule rencontre.

Le Kärpät Oulu, champion de la saison régulière de division 1, est promu en SM-liiga. Les Pelicans Lahti sont repêchés par la ligue qui décide de conserver treize clubs pour la saison suivante.

Trophées et récompenses

Références

Voir aussi 

Saison du championnat de Finlande de hockey sur glace
Finlande
Sport en Finlande en 2000
2001 en Finlande